

Aziende
 FIAT – casa automobilistica italiana
 Gruppo Fiat – gruppo industriale italiano, attivo fino al 2010
 Fiat S.p.A. – gruppo industriale italiano, attivo dal 2011 al 2014
 Fiat Industrial – gruppo industriale italiano, attivo dal 2011 al 2013

Altro
 FIAT – cioccolatino prodotto dalla Majani